Trinitatisfriedhof steht für
 Trinitatisfriedhof (Dresden)
 Trinitatisfriedhof (Chemnitz)
 Trinitatisfriedhof (Meißen)

Siehe auch:
 Dreifaltigkeitsfriedhof